Вязовый — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязовый — посёлок в Пачелмском районе Пензенской области.
 Вязовый — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.

См. также 
 Вязовый Гай
 Вяз (значения)
 Вязовая
 Вязовка
 Вязово
 Вязовое
 Вязовск
 Вязовский
 Вязовые